Поливаново — поселок, административный центр Поливановского сельского поселения Барышского района Ульяновской области.

География 
Находится на железнодорожной линии Инза-Сызрань на расстоянии примерно 11 километров по прямой на восток от районного центра города Барыш.

Название 
Название дано по фамилии основателя помещика Поливанова Владимира Николаевича.

История
По одной версии поселок возник в XVII веке, по другой — в конце XIX века, после постройки железной дороги. При строительстве Московско-Казанской железной дороги, которое началось в 1895 году и закончилось в 1898 году, рядом с селом Акшуат появилась железнодорожной станция «Поливаново» (ныне посёлок Поливаново), В. Н. Поливанов построил здесь станцию, чтобы легче было ездить в столицу из своего имения. Потом к пристанционным домишкам, где жила обслуга, добавили бараки для рабочих, занимавшихся уходом за лесом. Массовое заселение этого места началось после революции.

В 1913 году  на станции Поливаново было 3 двора, 13 жителей, почтово-телеграфная контора. При советской власти в годы репрессий поселок был связан с недалеко расположенным спецпоселением, население которого использовали на построенном лесопильном заводе, позже леспромхозе.

Население
Население составляло: на 1913 г. - в 3 дворах жило: 6 муж. и 7 жен.; 1086 человек в 2002 году (87% русские), 993 по переписи 2010 года.

Инфраструктура 
ФАП, поликлиническое отделение, средняя школа, детский сад, Дом культуры,

Примечания 

Населённые пункты Барышского района